Elina Araratowna Awanesian,  (ur. 17 września 2002) – rosyjska tenisistka.

Kariera tenisowa 
W rozgrywkach zawodowych zadebiutowała w 2017 roku, biorąc udział w turnieju rangi ITF w Moskwie. Na swoim koncie ma wygrane cztery turnieje w grze pojedynczej i dziewięć w grze podwójnej rangi ITF. 25 lipca 2022 zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 122. pozycję, natomiast 1 sierpnia 2022 osiągnęła najwyższą lokatę w deblu – 306. miejsce.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Rosyjskie tenisistki
Urodzeni w 2002
Rosjanie pochodzenia ormiańskiego
Ludzie urodzeni w Piatigorsku